Carreira puede hacer referencia a:

Carreira (Ames), aldea española de la parroquia de Ames, en el municipio de Ames en la provincia de La Coruña, Galicia.
Carreira (Barcelos), freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Carreira (Leiria), freguesia portuguesa del municipio de Leiría.
Carreira (Riveira), parroquia española del municipio de Riveira, provincia de La Coruña, Galicia.
Carreira (Santo Tirso), freguesia portuguesa del municipio de Santo Tirso.
Carreira (Vila Nova de Famalicão), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Famalicão.